

Източници